In the Deep ist:

 Der Originaltitel des Films 47 Meters Down
 In the Deep (Lied), ein Oscar-nominiertes Filmlied aus dem Film L.A. Crash